Lindman är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 1 773 personer och kan syfta på:

Personer
 Achates Lindman (1826–1902), svensk företagsledare
 Alex Lindman (1862–1939), svensk idrottsledare och sportjournalist
 Anita Lindman (1932–2018), svensk programpresentatör, känd från Anita och Televinken
 Arnold Lindman (1877–1958), svensk jurist och ämbetsman
 Arvid Lindman (1862–1936), politiker, Sveriges statsminister, amiral
 Axel Lindman (1848–1930), svensk målare
 Björn Lindman (född 1942), svensk kemist
 Bleckert Lindman (1823–1909), svensk apotekare
 Bo Lindman (1899–1992), svensk militär, modern femkampare och fäktare
 Carl Lindman (1856–1928), svensk botaniker
 Carl Magnus Lidman (aktiv 1822), skarprättare
 Christian Fredrik Lindman (1816–1901), svensk matematiker och läroboksförfattare
 Emrik Lindman (1900–1946), svensk ingenjör
 Gunnar Lindman (1912–2000), svensk arkitekt
 Gustava Lindman (1804–1856), svensk skådespelare
 Gösta Lindman (1878–1951), elektroingenjör
 Hans Lindman (1884–1957), svensk fotbollsspelare
 Håkan Lindman (född 1961), svensk fotbollsspelare
 Karl Lindman (1874–1952), finländsk fysiker
 Karl Lindman (fotomodell) (född 1981), svensk fotomodell
 Kerstin Lindman-Strafford (född 1939), finländsk författare och journalist
 Kristian Lindman (1890–1962), jägmästare
 Lars Lindman (1910–1983), svensk präst
 Magnus Lindman, (född 1960), svensk dramaturg och översättare
 Maj Lindman (1886–1972), svensk barnboksförfattare
 Martin Lindman (född 1974), ishockeyspelare
 Pia Lindman (född 1965), konstnär
 Sven Lindman (professor) (1910–1983), finländsk statsvetare
 Sven Lindman (fotbollsspelare) (född 1942), svensk fotbollsspelare
 Volmar Lindman (1861–1939), finländsk journalist, författare och bibliotekarie
 Åke Lindman (1928–2009), finländsk regissör och skådespelare
 Åke E:son Lindman (född 1953), svensk fotograf

Övrigt
 Arvid Lindmansgatan, Göteborg
 Arvid Lindmans Sextioårsfond

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn